Rickey – nome proprio di persona maschile inglese, variante di  Richard
 Rickey – cocktail
 Branch Rickey – giocatore di baseball, allenatore di baseball e dirigente sportivo statunitense
 George Rickey – artista statunitense

Pagine correlate 
 Ricky
 Riki